Сергей Гринь:
 Гринь, Сергей Витальевич (род. 1994) — украинский футболист, нападающий клуба «Шахтёр».
 Гринь, Сергей Михайлович (род. 1981) — украинский гребец, чемпион Европы.